Тоба-Тек-Сингх:

 Тоба-Тек-Сингх — город в провинции Пенджаб, Пакистан.
 Тоба-Тек-Сингх — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.